Виктория Пратт (; род. 18 декабря 1970, , Онтарио) — канадская актриса и фотомодель.

Биография 
Виктория Пратт родилась 18 декабря 1970 года в Канаде. Она является талантливой американской актрисой, сыгравшей множество различных ролей в популярных фильмах и сериалах.

Виктория Пратт родилась в Чесли (провинция Онтарио).  Практически все своё свободное время Викки проводила на спортивной площадке. Её интересовали разные виды спорта, в особенности легкая атлетика, футбол и баскетбол. В футболе Виктория добилась наилучших результатов, и однажды даже приняла участие в школьном чемпионате.

Виктория Пратт является выпускницей Йоркского университета. В юности она задумывалась больше об анатомии, биологии, чем о кинематографе. Она получила диплом по кинезиологии.

В университете Викки была активной студенткой и старалась принимать участие в различных исследовательских акциях. Она вошла в число студентов университета написавших книгу по бодибилдингу.

Виктория Пратт очень красивая и обворожительная девушка. Благодаря своей шикарной и ослепительной улыбке она всегда имела множество поклонников. Однажды девушка познакомилась с главой изданий «Muscle Mag» и «Oxygen». Данная встреча стала роковой в её дальнейшей жизни и карьеры.

Викки получила предложение от своего воздыхателя и стала сниматься в этих журналах. Далее последовали небольшие роли в сериалах и учёба в Школе актёрского мастерства.

Карьера 
Свои первые роли Виктория Пратт сыграла в фильмах: «Зена — королева воинов», «Однажды украв», «Первая волна», «Наследство», «Любой ценой».

В 2000 году она начала сниматься в сериале «Клеопатра 2525». А в 2001 году она начала играть роль Шелимар Фокс в сериале «Мутанты Икс».

В 2005 году одной из ярких работ актрисы стала роль в сериале «Говорящая с призраками». Она проработала в этом проекте до 2008 года.

Викторию Пратт можно увидеть в фильмах: «Убийство на базе Президио», «Mayday», «Дом мертвых 2», «Смешной ад», «Монстр глубин», «Новый день», «Что такое любовь», «Братство крови». Среди лучших работ актрисы можно выделить роли в картинах «Эффект Мэллори» и «Her Fatal Flaw».

В 2007 году актриса начала сниматься в сериалах «Лунный свет» и «Жизнь как приговор». А в 2008 году она сыграла Марту Деннисон в телепроекте «Путешествие к центру Земли». В 2009 году в прокат выйдет фильм «Geraldine», где Викки предстанет перед зрителями в образе Джен Руссо.

Личная жизнь 
В 2000—2006 годы Пратт была замужем за режиссёром и фотографом .

С 12 октября 2019 года Пратт замужем за кантри-певцом Трейси Эдкинсом.

Фильмография

Примечания

Ссылки 

 Официальный сайт 

Актрисы телевидения Канады